Малые Бортники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Малые Бортники — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Малые Бортники — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.